Серге́й Рома́нов: Романов, Сергей Михайлович (1869—1918) — великий князь.
 Романов, Сергей Михайлович (1908—1999) — военный лётчик, Герой Советского Союза.